

Italia 
Laas è il nome tedesco del comune di Lasa in provincia di Bolzano

Francia 
Laas – Gers
Laas – Loiret
Laàs (Pirenei atlantici)